Kreideberg steht für:

 Kreideberg bei Ellerode, Naturschutzgebiet in Nordhessen
 Lüneburg-Kreideberg, Stadtteil von Lüneburg